Владимир Александрович Тодыков () — художник, график, книжный иллюстратор. Член Союза художников СССР (1968). Основоположник этнического стиля в изобразительном искусстве хакасов.

Биография 
После окончания школы учился в Ленинградском художественном училище имени В. А. Серова (1957—1959). Окончил Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова (1959—1963). Уже в эти годы много ездил по Хакасии, работал в музеях, собирая материал к своим будущим гравюрам.

Многие годы трудился художественным редактором в Хакасском книжном издательстве, в журнале «Ах Тасхыл». В 1968 году вышла книга с текстом эпоса «Алтын-Арыг» и иллюстрациями В. А. Тодыкова. Впервые художник выступил создателем единого художественного образа книги, начиная от переплета до шмуцтитулов и концовок. Затем были книги «Мудрое слово», сборник народных сказок и рассказов хакасских писателей. Творческая задача иллюстрирования многочисленных изданий русской классики, серий «Сказки и предания хакасов», «Героический эпос хакасов» решалась избранной техникой черно-белой графики — «тушь, перо». По выражению В. А. Тодыкова: «Каждый штрих — мысль».

В 1960—1970-е годы искусство В. А. Тодыкова приобрело широкую известность, демонстрировалось на зональных, всесоюзных и международных выставках (Франция, Люксембург, Бельгия). Любовь к людям, свет и доброта — в живописных работах «Портрет бабушки», «Мальчик Албут», «Кай Чарков», «Портрет С. К. Доброва» и других.
В. А. Тодыков раскрыл себя и в декоративно-монументальном искусстве, им выполнены большие панно в стиле чеканки (центральный рынок Абакана, Дом бракосочетаний), в технике резьбы по дереву (гостиница «Хакасия» в Абакане; здание курорта «Озеро Шира»).

По свидетельству искусствоведов, «этот замечательный график — возбудитель громадного течения: этностиля в искусстве, кумир целой школы, генетически поднявший огромный пласт традиций от древних наскальных рисунков до народной графики».

В Абакане, на фасаде дома по улице Щетинкина, 75, установлена мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь «жил и работал выдающийся художник Хакасии Владимир Александрович Тодыков».

Литература 
 Л. Пятина. Истоки успеха / Художник, 1970, № 1. — С. 20—21.
 И. К. Кидиекова. Тодыков Владимир Александрович / Энциклопедия Республики Хакасия. Т. 2. — Абакан, 2008. — С. 187—188.
 Т. М. Высоцкая. Из истории создания Союза художников Республики Хакасия / Художники Хакасии: альбом-каталог. — Красноярск, 2009.
 И. К. Кидиекова. Тодыков Владимир Александрович / Славные люди хакасского народа. — Абакан: Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 2010. — С. 34—35.
 Ирина Кидиекова. Мир образов Владимира Тодыкова / Хакасия, 2003, 21 марта.
 Любовь Мишина. Поэзия и музыка его графики / Хакасия, 2003, 4 июля.
 М. П. Чебодева Художники Хакасии. Биобиблиографический справочник. — Абакан: Стрежень, 2002. — 112 С.
 М. П. Чебодаева Книжная графика В. А. Тодыкова, Каталог. — СПб., 2005. — 80 С.
 М. П. Чебодаева Живопись Хакасии. Альбом. — СПб., 2008. — 240 С.
 М. П. Чебодаева Графика Хакасии. Альбом. — СПб., 2013. — 164 С.
 М. П. Чебодаева Жил-был художник один… // Хакасия, 2013, 14 марта

Примечания

Ссылки 
 Тодыков Владимир Александрович
 Тодыков Владимир Александрович
 
 В. А. Тодыков. Программа «Изеннер. Здравствуйте!». 7. 02. 2013.
 Вспоминая художника

Художники Хакасии
Члены Союза художников СССР